Яковлевка — упразднённый в 2015 году хутор Грязинского района Липецкой области России; входил в состав Карамышевского сельсовета.

История 
Хутор упразднён согласно  Закону Липецкой области от 01 июля 2015 года №429-ОЗ.

География 
Находится хутор у р. Воронеж, в лесистой местности.

Население

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2015 году
упразднённые населённые пункты Грязинского района